Šestnáctý ročník slovenské nejvyšší fotbalové soutěže začal o víkendu 19. července 2008 a pořádal jej Slovenský futbalový zväz. Poslední, dvanáctý, tým tabulky sestupoval do 1. ligy, jejíž vítěz postupoval do nejvyšší soutěže.

Slovensko se v evropských klubových žebříčcích pohybuje na 24. místě. ŠK Slovan Bratislava se jako vítěz ročníku kvalifikoval do 2. mistrovského předkola Ligy mistrů UEFA. Tým, který si mistrovský titul zajistil již 4 kola před koncem, má v evropských soutěžích koeficient 2,932 body, tudíž bude v druhém předkole nasazený. V případě, že by postoupil již však nasazený nebude. Druhý a třetí tým tabulky bude nasazen do druhého, resp. prvního předkola Evropská liga UEFA.

Účastníci ročníku 2008/09

Tabulka 
 konec soutěže

Legenda:

 Klub na první příčce v Corgoň Lize v průběhu sezóny 2008/2009:

Zápasy

Nejlepší střelci

Vítěz

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

2008/2009
Fotbal na Slovensku v roce 2008
Fotbal na Slovensku v roce 2009